Karl von der Leyen ist der Name folgender Personen:

* Karl Kaspar von der Leyen (1618–1676), deutscher Geistlicher, Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Karl Kasper Franz von der Leyen (1655–1739), deutscher Reichsgraf